Нейронная сеть Элмана — один из видов рекуррентной сети, которая так же как и сеть Джордана получается из многослойного перцептрона введением обратных связей, только связи идут не от выхода сети, а от выходов внутренних нейронов. Это позволяет учесть предысторию наблюдаемых процессов и накопить информацию для выработки правильной стратегии управления. Эти сети могут применяться в системах управления движущимися объектами, так как их главной особенностью является запоминание последовательностей.



Нейронная сеть RAAM 
На основе сети Элмана строится нейронная сеть класса RAAM, которая по своей структуре повторяет элмановскую. RAAM (Рекурсивная авто-ассоциативная память) — это двойная сеть Элмана вида 2N-N-2N, которую используют для сжатия и шифрования информации. На вход сети подаётся битовый сигнал из 2N битов. Обычно сеть имеет размер 20-10-20, первые 10 бит называются «левыми», вторые 10 бит — «правыми». В самом начале на левую матрицу подаётся нулевой вектор бит (0000000000), а на правую — код символа или предложения (например, 0010000000="А"). То же самое подаётся на выходные матрицы. Методом обратного распространения ошибки сеть обучается. Затем 10 бит из скрытого слоя передаются на левую входную матрицу, а на правую поступает очередной символ. В процессе такого рекурсивного обучения информация сжимается и шифруется, что было применено на практике Тома Вёгтленом в 2002 году в работе «Neural Networks and Self-Reference».

См. также 
 Нейронная сеть Джордана

Литература 
 

Искусственные нейронные сети